Gunungmanik (Tanjungsari), een plaats in Indonesië
Gunungmanik (Talaga), een plaats in Indonesië
Gunungmanik (Ciniru), een plaats in Indonesië